Nadija (ukrainisch ; russische Entsprechung  – Kurzform des Vornamens Nadeschda) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih, siehe Nadija (Krywyj Rih)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Nadija (Krynytschky)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schyroke, siehe Nadija (Schyroke)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Nadija (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Nadija (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Rosdilna, siehe Nadija (Rosdilna)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Nadija (Saporischschja)

siehe auch:
 Nadia
 Nadja